«Пушкин» — российский комедийный телесериал 2016 года, повествующий о жизни обыкновенного российского карманника, вынужденного вжиться в образ сначала Александра Сергеевича Пушкина, а потом и актёра, играющего роль поэта в кино. Съёмки сериала завершились 9 апреля 2016 года, премьера первой серии состоялась на пресс-показе в кинотеатре «Кинозал ГУМ» 30 апреля 2016 года. Премьера сериала на телеэкранах России состоялась на канале СТС 10 мая 2016 года в 21:00 по местному времени согласно сеткам регионального вещания канала СТС. С 23 мая сериал начал выходить в более позднем блоке вещания, в районе 22:45-23:00 согласно сеткам вещания региональных каналов, причиной этого стало то, что сериал за всю историю выхода в эфир так и не смог попасть в топ-10 программ канала СТС.

Сюжет 
Действие сериала начинается в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади работает в качестве актёра-двойника Пушкина экс-воспитанник детского дома и вор-рецидивист Василий Киселёв по прозвищу «Пушкин» (прозвище было получено в детдоме за внешнее сходство с ранними изображениями поэта). Он фотографируется со случайными прохожими, а в обмен на фото незаметно забирает у клиентов деньги и ценности. Однако прибыльное дело заканчивается, когда «Пушкина» ловят с поличным полицейские. Ему светит большой срок, но киностудии, снимающей совместный с Францией масштабный фильм о жизни великого русского поэта, в связи с травмой актёра Червонского, игравшего главную роль, срочно требуется замена, а Киселёв оказывается похож как на актёра, так и на Пушкина. Киселёв в сопровождении поймавшего его оперативника попадает на съёмочные площадки в Петербурге и в Москве.

В ролях

Эпизоды 

Премьерный показ сериала на телевидении состоялся 10 мая 2016 года в 21:00 по местному времени, согласно региональным сеткам вещания телеканала. В первый день показали две премьерные серии. После этого каждый последующий день, вместе с последней из показанных серий, показывали по одной новой серии. Последняя серия сезона была показана 26 мая 2016 года.

Показ телесериала

Россия 

Премьера телесериала для прессы и актёров состоялась 26 апреля в Санкт-Петербургском баре «Синий Пушкин». 30 апреля 2016 года состоялся пресс-показ в московском кинотеатре «Кинозал ГУМ».

Премьера по телевидению состоится на канале СТС 10 мая 2016 года в 21:00 согласно сетке вещания канала. С 23 мая сериал стал выходить в более позднем блоке вещания, в районе 22:45-23:00.

Саундтрек

Рейтинг телесериала в России 

Нестандартно проведённая рекламная кампания привлекла к сериалу достаточно внимания. В день премьеры первых двух серий сериал собрал относительно высокие рейтинги. Однако каждая последующая серия демонстрировала снижение рейтинга. По итогам двух недель показа на телевидении руководство канала СТС приняло решение перенести сериал на более позднее время. На данный момент рейтинги сериала разнятся: от 5 % (0,5587/10) до 85 % (4,2/5).

Мнения о сериале 
Любопытный телезамес, состоящий из лёгкой криминальной комедии, закулисья киносъемок и прекрасной романтической истории, развивающейся на вымышленном историческом фоне. Весело, игриво, молодежно.

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте канала СТС.
 На СТС начинается сериал «Пушкин» // Газета. Ru
 На ТВ запустят шоу «Охота» и сериал «Пушкин» — «Российская газета»
 Пушкин — вор — Андрей Архангельский удивлен внятностью замысла нового сериала СТС — Журнал «Огонёк» — Издательский Дом КоммерсантЪ.
 Пушкин — вор — Как новый сериал на СТС переосмысливает образ поэта — Журнал «Огонёк» — Издательский Дом КоммерсантЪ.
 Ян Цапник рассказал о съёмках в новом сериале «Пушкин» и работе в БДТ — Metro
 Сериал про совсем другого человека «Пушкин»: актеры и роли, детали сюжета и другие подробности — Вокруг ТВ.
 Сериал «Пушкин»: история про другого человека — Новости Петербурга — Общественный Контроль
 Премьера «Пушкин». Светлана Устинова о любимых сериалах | Peopletalk.ru
 Как родилась идея снять новый сериал СТС «Пушкин» — Пенза-пресс
 В Москве прошёл масштабный «Пушкин-парад!» // EG.RU

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2016 году
Телесериалы России, завершённые в 2016 году
Телесериалы СТС
Комедийные телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России
Молодёжные фильмы России